Wyatt Earp ist der Name folgender Personen:

* Wyatt Earp (1848–1929), amerikanischer Revolverheld und Sheriff

Wyatt Earp steht für:

 Wyatt Earp (Romane), eine Romanserie von William Mark
 Wyatt Earp – Das Leben einer Legende, US-amerikanischer Western von Lawrence Kasdan aus dem Jahr 1994
 Wyatt Earp (Spiel), ein Spiel von Richard Borg
 Wyatt Earp, ein in den 1930er Jahren von Lincoln Ellsworth benutztes Polarschiff
 HMAS Wyatt Earp, ein Schiff der Australian National Antarctic Research Expedition von 1947/1948
 Wyatt-Earp-Inseln, Inselgruppe vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Mount Wyatt Earp, Berg im Ellsworthland, Antarktika